Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1992 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1992. Rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał, w którym zwyciężył Tomasz Gollob.

Finał 
 Tarnów, 30 sierpnia 1992
 Sędzia: Maciej Spychała

Bibliografia 
 

1992
1992 w sporcie żużlowym
1992 w polskim sporcie